Nelimarkka est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Eero Nelimarkka (1891-1977), artiste peintre finlandais
 (1917-2010), joueur américain de basket-ball
Riitta Nelimarkka (née en 1948), artiste et écrivaine finlandaise

Voir aussi
Musée d'Art Nelimarkka, musée d'Alajärvi en Finlande

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois